Sara Tosetto – calciatrice italiana
 Ugo Tosetto – ex calciatore italiano